Carlos Casares pode referir-se a:

Carlos Casares, cidade da Argentina.
Partido de Carlos Casares, Argentina.
Carlos Casares Mouriño (1941-2002), escritor galego.